Amt Rügen steht für:

 Amt Nord-Rügen
 Amt West-Rügen